Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 se dispute du  au .

Helena Suková remporte le simple dames. En finale, elle bat Catherine Tanvier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hilversum
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1986
Tennis en septembre 1986
Tennis en octobre 1986